Mile steht für:

 mile (Einheit), (Landmeile), angloamerikanisches Längenmaß
 Mile (Honghe) (弥勒市), Stadt im Autonomen Bezirk Honghe der chinesischen Provinz Yunnan
 Mile 2, Gefängnis in Gambia
 Mile High Stadium, Sportstätte in Denver, Colorado
 Magnificent Mile, Flaniermeile in Chicago
 Milwaukee Mile, Rennstrecke in West Allis, Wisconsin
 Råbjerg Mile, Wanderdüne in Dänemark

MILE steht für:

 Master of International Law and Economics, einen Master am World Trade Institute der Universität Bern

Siehe auch:
 8 Mile
 Meil
 Meile (Begriffsklärung)
 Mile Creek
 Miles
 Miles Creek
 Mille